Буковик је насеље у Србији у општини Аранђеловац у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 2622 становника.

Овде се налазе Црква Светог арханђела Гаврила са спомен чесмом у Буковику и Вила „Караџић” у Буковику.

Демографија 
У насељу Буковик живи 2122 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 38,6 година (37,6 код мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 912 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,01.

Ово насеље је скоро у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а број становника је константно растао у другој половини XX века.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Аранђеловцу
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији